Big Boss steht für:
 Big Boss (Fernsehsendung), eine deutsche Reality-TV-Show aus dem Jahr 2004
 Big Boss (Wolfgang Kramer), ein Brettspiel aus dem Jahr 1994

Siehe auch:
 Bigboss